«Казахстанская правда» — общенациональная газета Казахстана, главный источник официальной и деловой информации в республике.

Содержание и тематика 
На страницах «Казахстанской правды» публикуются указы и распоряжения президента Казахстана, парламента, постановления правительства, новые законы республики, сообщения о перестановках в высших органах власти. После опубликования в «Казправде» вступают в силу государственные документы.

Газета освещает важнейшие события, происходящие в стране и за рубежом. Обширную информацию о ситуации в регионах Казахстана, в том числе аналитические материалы по проблемам, возникающим в обществе, поставляют собственные корреспонденты.

Осуществляет госзаказ. В 2015 году газета «Казахстанская правда» получило по госзаказу почти 800 млн тенге

Распространение 
Газета распространяется по всем регионам Казахстана, как в розницу, так и по подписке. Тираж в 2005 году — 85 700 экземпляров, с 2006 года тираж газеты стабильно превышает 100 тысяч экземпляров.

Обновлённая электронная версия портала www.kazpravda.kz на трех языках — казахском, русском и английском, имеет постоянных читателей почти в ста странах мира.

История 
Газета основана в 1920 году.

Прародительницей «Казахстанской правды» является русскоязычная газета «Известия Киргизского края», первый номер которой вышел 1 января 1920 года. Она была еженедельником, выходившим по четвергам. Подписная цена на полугодие составляла 50 рублей, отдельного номера — 2 рубля.

В обращении от редакции говорилось, что «первая задача издания — внедрение законности в крае, актов правительства, призванных руководить жизнью и деятельностью населения». Была провозглашена и цель — «постепенное создание печатного органа, который являлся бы не только официозом, но и выразителем нужд и запросов обширного казахского края — народной газеты».

С образованием Казахской АССР поднялся и статус газеты, с июля 1921 года она стала органом РКП и ЦИК республики. С 1923 года начала выходить шесть раз в неделю.

Трижды она меняла своё название. «Известия Киргизского края» с 1921 года стали «Степной правдой», с 1923 по 1932 год газета выходила под названием «Советская степь».

Постановлением III Пленума Казкрайкома газета была переименована в «Казахстанскую правду». Под этим названием 21 января 1932 года вышел первый её номер.

В газете оставили глубокий след талантливые журналисты: Ольга Берггольц; Павел Кузнецов — известный переводчик Жамбыла, в военные годы — редактор панфиловской дивизионной газеты «За Родину» и спецкор «Правды»; Павел Рогозинский и Сергей Крушинский — впоследствии видные советские публицисты. С газетой тесно сотрудничали Михаил Зощенко, Кукрыниксы, Сергеев-Ценский, Ольга Форш, Константин Симонов, Константин Паустовский.

В марте 2021 года во исполнение постановления Правительства РК № 743 от 07 ноября 2020 года АО «Республиканская газета „Казахстанская правда“» было присоединено к АО «Республиканская газета „Егемен Қазақстан“».

Главные редакторы 

 1920. Валерий Лежава-Мюрат (1881—1938)
 1921. Дмитрий Наронович (Наранович) (1884—1950)
 1921—1922. Александр Марьин (1897—1939)
 1922—1923. Петр Кусмарцев (1895—1983)
 1923—1925. Лев Хейфец (1889/1890-?)
 1925. Николай Феоктистов (1884—1950)
 1926. Николай Туриков (1897-?)
 1926—1928. Александр Швер (1898—1938)
 1928. Николай Пищальников (1894-?)
 1929. Николае Мартыненко (?-?)
 1929. Павел Рысаков (Ромашкан) (1896—1988)
 1929. Садык Сафарбеков (1902—1938)
 1929—1930. Борис Красный (1900-?)
 1930. Николай Седов (1903—1970)
 1930—1932. Пётр Варламов (1899—1942)
 1932—1933. Аркадий Савин (1896—1966)
 1933. Иван Губанов (1906—1938)
 1933—1937. Николай Верховский (1902—1969)
 1937. Николай Гусев (1902—1960)
 1937—1938. Даниил Терентьев (1904—1984)
 1938—1940. Александр Шумаков (1906—1983)
 1940. Сергей Костюхин (1904—1941)
 1940—1948. Константин Нефедов (1905—1971)
 1948—1955. Игнат Никитин (1905—1980)
 1955—1957. Константин Нефедов (1905—1971)
 1957—1963. Фёдор Боярский (1913—1971)
 1963—1965. Андрей Кияница (1911—2002)
 1965—1979. Фёдор Михайлов (1921—2005)
 1982. Иван Спиваков (1924—1993)
 1982—1986. Альберт Устинов (1932—2014)
 1986—1991. Фёдор Игнатов (1942 г.р.)
 1991—1994. Вячеслав Срыбных (1950 г.р.)
 1994—1997. Григорий Дильдяев (1948 г.р.)
 1997—2003. Валерий Михайлов (1946 г.р.), сын Фёдора Михайлова, бывшего редактора газеты
 2003—2017 Татьяна Костина (1955—2022)
 с 2017 — Асыл Сагимбеков (1967 г.р.)

Президенты АО «РГ „Казахстанская правда“» 

 1999—2002. Анатолий Гурский
 2002—2003. Баглан Майлыбаев
 2003—2005. Олег Червинский
 2005—2007. Олег Квятковский
 2007—2011. Александр Тараков)
 2011—2014. Жанай Омаров
 2014—2016 Александр Тараков.
 с 2016—2021 — Вячеслав Пащенко.

Награды 
 Благодарность Президента Республики Казахстан в области средств массовой информации (26 июня 2020 года) — за  значительный вклад в развитие средств массовой информации страны.

Память 
В Павлодаре в южной части города в честь газеты названа улица Каз.Правды. 

В Петропавловске также есть улица Казахстанской Правды.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт

Газеты Казахстана на русском языке